Antonello Bacciocchi, né en 1957, un homme politique saint-marinais ;
 Nicola Bacciocchi, né en 1971, un footballeur saint-marinais ;
 Simone Bacciocchi, né en 1977, un footballeur international saint-marinais.
Patronyme italien